Il doppio femminile del torneo di tennis Sony Ericsson Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Samantha Stosur che hanno battuto in finale Cara Black e Liezel Huber 6–4, 3-6, 10-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2007